

Фамилия 
 Талина, Галина Валерьевна (род. 1970) — российский историк, профессор МПГУ.

Название  
 Тали́на — группа компаний, холдинг по производству свинины и продуктов из неё.
 Талина — посёлок в Шипуновском районе Алтайского края.

См. также 
 Талин (значения)